Спигелия мариландская () — вид травянистых многолетних растений рода Спигелия семейства  , произрастающих на юге Северной Америки. Растение встречается в густых влажных лесах, порой селится в оврагах в частичной или полной тени.

В культуре декоративное растение. 

Корень волокнистый, жёлтого цвета. Стебель прямостоящий почти гладкий с четырьмя рёбрами. Высота растения около 20 см. Листья супротивные, сидячие, овально-ланцетной формы, до 10 см длиной, на конце остро-заострённые, с гладким краем. Цветки до 5 см длиной снаружи алые, внутри жёлтые, собраны в колосовидные соцветия.  Цветение идёт в июне.

Примечания 

Логаниевые
Флора Северной Америки
Декоративные растения